Niefortunna czarownica (ang. The Worst Witch) – serial przygodowy fantasy, stworzony przez Brytyjczyka Andrew Morgan i Czecha Stefana Pleszczynskiego. Serial powstał na podstawie książki Jill Murphy pod tytułem Fatalna czarownica. Serial kręcony był w latach 1998–2001. 

Serial opowiada o 12-letniej Mildred Hubble, która jest osobą bardzo niezdarną, ale nie szukającą kłopotów. Mildred, kończąc 12 lat, zaczyna naukę w szkole dla czarownic „Akademia Panny Cackle”. Poznaje tam nowe przyjaciółki, z którymi spędza każdą wolną chwilę. Oprócz miłych koleżanek i nauczycielek Mildred poznaje także dwie nieznośne uczennice i surową nauczycielkę eliksirów Pannę Hardbroom. W późniejszych odcinkach do grupy „czarnych charakterów” można zaliczyć jeszcze złą siostrę Ady Cackle, Agatę Cackle, która razem z zaprzyjaźnionymi czarownicą chce objąć władzę nad szkołą.

Serial doczekał się również spin-offu, zatytułowanego Niefortunna czarownica. Zmiana warty.

Emisja 
Serial był emitowany w Wielkiej Brytanii na ABC, BBC, HBO Family i innych kanałach, w Polsce natomiast na MiniMaxie – od kwietnia 2002 do lutego 2004, a także na TVP3 Regionalnej w godzinach porannych.

Spis odcinków

Lata emisji w Wielkiej Brytanii 
79 odcinków serialu powstało w latach 1998–2005.

 1 sezon: 22 października 1998 – 28 stycznia 1999
 2 sezon: 4 listopada 1999 – 3 lutego 2000
 3 sezon: 9 listopada 2000 – 26 stycznia 2001
 4 sezon: 12 grudnia 2001 – luty 2002
 5 sezon: od 5 stycznia do 7 lutego 2005 (odcinki 54-59), 2 września 2005 nastąpiło wznowienie emisji i wyświetlono odcinki od 60-66. Emisję odcinków zakończono 14 października 2005.
 6 sezon: emisję odcinków rozpoczęto 20 października 2006.

Wersja polska 
Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej: Studio Plejada
Reżyseria: Miriam Aleksandrowicz
Dźwięk: Sławomir Czwórnóg
Montaż: Krzysztof Podolski
Kierownictwo produkcji: Agnieszka Wiśniowska
Udział wzięli:
 Monika Kwiatkowska
 Krystyna Kozanecka
 Jolanta Wołłejko
 Grzegorz Hardej
 Jacek Czyż

Linki zewnętrzne 
 http://gfx1.fdb.pl/ss9wz9/112x162
 

Brytyjskie telewizyjne seriale fantasy
Seriale telewizyjne emitowane od 1998
Seriale telewizyjne zakończone w 2001
Brytyjskie telewizyjne seriale przygodowe
Brytyjskie telewizyjne seriale komediowe
Filmy o czarach